Centreville – città della Contea di Bibb, Alabama
 Centreville – census-designated place della Contea di Fairfax, Virginia
 Centreville – città della Contea di St. Clair, Illinois
 Centreville – capoluogo della Contea di Queen Anne, Maryland
 Centreville – capoluogo della Contea di St. Joseph, Michigan
 Centreville – città della Contea di Wilkinson, Mississippi

Pagine correlate 
 Centerville